Algo para recordar puede referirse a:

 Algo para recordar, película de 1957.
 Algo para recordar, película de 1993.
 Algo para recordar, episodio 71 de la serie de televisión Gilmore Girls.